Акбакай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Акбакай — село в Мойынкумском районе Жамбылской области.
 Акбакай — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.